Holzwiesenbach ist ein Gewässername:
 Holzwiesenbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Katzenbach, zum Neckar) vor Hemmendorf, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Holzwiesenbach (Rosenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Rosenbachs (zur Weißen Elster) bis etwas vor Rodau, Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen